Kampung Baro (Darul Aman), een plaats in Indonesië
Kampung Baro (Pasie Raja), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing